«Guillermo Giménez/Jiménez» - conjunto del nombre propio Guillermo y el apellido Giménez/Jiménez - puede referirse a:

Personajes 
 Guillermo Jiménez (1891-1967), escritor y diplomático mexicano;
 Guillermo Jiménez Leal (1947-), músico venezolano;
 Guillermo Jiménez Morales (1933-), abogado y político mexicano;
 Guillermo Jiménez Sáenz (1922-1988), pintor costarricense;
 Guillermo Jiménez Sánchez (1940-), jurista español.